Ivo Karlović e Łukasz Kubot erano i detentori del titolo, ma Karlović ha deciso di non partecipare, mentre Kubot ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Stoccarda.

In finale Mate Pavić e Michael Venus hanno sconfitto Dominic Inglot e Raven Klaasen con il punteggio di 3-6, 6-3, [11-9].

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (quarti di finale, ritirati)

 Dominic Inglot /  Raven Klaasen (finale)
 Daniel Nestor /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Wildcard 

  Guillermo García López /  Robin Haase (primo turno)

 Matt Reid /  Bernard Tomić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ricoh Open 2016
ATP World Tour 2016